Het Belgische  provinciedistrict Oudenaarde werd in 2011 opgericht in het kader van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 2011, waarbij voor sommige districten een nieuwe indeling geldt. Tot  2005 bestond dit district uit de provinciedistricten Oudenaarde en Ronse. Vermits volgens de nieuwe regeling elk provinciedistrict met minstens 6 zetels vertegenwoordigd moet zijn in de provincieraad en ze dat aantal na een vermindering van het aantal provincieraadszetels van 84 naar 72 vanaf 2013 niet zouden bereiken, werden de twee districten samengevoegd. Dit district maakt deel uit van het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde dat ook sinds 2011 ontstond nadat de arrondissementen Aalst en Oudenaarde tot één kiesarrondissement verenigd werden.

Het district vormt bij de provincieraadsverkiezingen in de Belgische  provincie Oost-Vlaanderen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde en de kieskantons Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Oudenaarde en Ronse. Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Brakel omvat de gemeenten Brakel en Lierde.
 Het kieskanton Horebeke omvat de gemeenten Horebeke en Zwalm.
 Het kieskanton Kruishoutem omvat de gemeenten Kruishoutem en Zingem.
 Het kieskanton Oudenaarde omvat de gemeenten Oudenaarde, Maarkedal en Wortegem-Petegem.
 Het kieskanton Ronse omvat de gemeenten Kluisbergen en Ronse.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 6 van de 72 zetels van de provincie Oost-Vlaanderen toegewezen (voorheen 3 voor Oudenaarde en 4 voor Ronse van de 84 voor de hele provincie). Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Oost-Vlaanderen werd vanaf 2013 herleid tot 72 (voorheen 84).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1961 
 (*)1985: RAD, 1994: AOV, VVP

Oudenaarde
Politiek in Oudenaarde